Топонимы
 Ружмон — французская коммуна в регионе Бургундия.

Персоналии
 Ружмон, Дени де (1906—1985) — швейцарский писатель, философ и общественный деятель.
  — французский писатель.
 Ружмон, Франсуа де (François de Rougemont; 1624—1676) — голландский миссионер.
  — швейцарский богослов и философ.

Примечания